Магдалена Заватлан има више значења:

 Општина Магдалена Заватлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Магдалена Заватлан (Магдалена Заватлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику